Station Tsukaguchi (JR), treinstation in Japan van de West Japan Railway Company.
 Station Tsukaguchi (Hankyu), treinstation in Japan van Hankyu.